Натуральне число 1446
 1446 рік до нашої ери
 1446 рік нашої ери